Pavel Kučera (calciatore 1976), calciatore ceco
Pavel Kučera (calciatore 1984), calciatore ceco